Justa e Rufina, martirizadas em 287 em Sevilha.

Povoações
 Santa Justa (Arraiolos), freguesia extinta
 Santa Justa (Coruche) freguesia extinta
 Santa Justa (Lisboa), freguesia extinta
 Elevador de Santa Justa, em Lisboa

Outros
 Barão de Santa Justa, título honorífico brasileiro

Desambiguações de topônimos